Гонелла () — распространённая итальянская фамилия, в переводе означающая «юбка».
 Гонелла, Гвидо (1905—1982) — итальянский государственный деятель, министр юстиции.
 Гонелла, Маттео Эустакио (1811—1870) — итальянский куриальный кардинал и папский дипломат.
 Гонелла, Пьер (род. 1977) — итальянский рок-музыкант, гитарист и композитор.
 Гонелла, Пьетро (ок. 1390—1441) — итальянский шут при дворе герцогов Феррары д'Эсте.
 Гонелла, Серджо (1933—2018) — итальянский футбольный судья.

Примечания